Греск:

 Греск — метеорит.
 Греск — агрогородок в Слуцком районе Минской области Белоруссии.